Усадище — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения Островская волость. 

Расположена на берегу реки Пенная, в 12 км к востоку от центра города Остров.

История 
До апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости Островского района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)